Contes italiens est le titre de plusieurs œuvres :
 Contes italiens (Fiabe italiane), recueil de contes de l'écrivain italien Italo Calvino paru en 1957 ;
 Contes italiens (Maraviglioso Boccaccio), film des frères Taviani sorti en 2015.